Klub Sportowy Wda Świecie – polski wielosekcyjny klub sportowy ze Świecia, założony w 1957 roku. Do najbardziej znanych sekcji należą sekcja piłki nożnej oraz sekcja boksu. Ponadto istnieje sekcja lekkoatletyczna, kick-boxing, rugby i sekcja tenisa. Posiada bazę sportową: stadion lekkoatletyczny, salę sportową, dwa treningowe boiska piłkarskie, korty tenisowe.

Sekcja piłkarska

Informacje o klubie 
Data założenia klubu: 
8 marca 1957 r.

Historia nazwy klubu:
 od 8 marca 1957 » "Rzemieślniczy Spółdzielczy Klub Sportowy Wda Świecie"
 od 1960 » "Rzemieślniczy Spółdzielczy Klub Sportowy Start-Wda Świecie"
 od 20 kwietnia 1966 » "Zakładowy Klub Sportowy Wda Świecie"
 od 1 maja 1991 » "Klub Sportowy Wda Świecie"

Barwy: niebiesko-biało-czerwone

Sukcesy

 2015/2016 awans do 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu centralnym
 2014/2015 zdobywca Pucharu Polski na szczeblu KPZPN 
 2010/2011 półfinał Pucharu Polski na szczeblu KPZPN 
 2008/2009 awans do III ligi kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej
 1992/1993 awans do "starej" III ligi

Stadion Wdy Świecie 
 pojemność: 3 500 miejsc (w tym 1750 siedzących)
 oświetlenie: brak
 boisko: 100m x 65m

Prezes klubu: Krzysztof Kosecki

Wyniki od sezonu 1976/77

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu
 Wda Świecie na 90minut.pl

Kluby piłkarskie w województwie kujawsko-pomorskim
Kluby piłkarskie założone w 1957
Polskie wielosekcyjne kluby sportowe
Sport w Świeciu